Promachos (griechisch „Vorkämpfer“) war in der griechischen Mythologie ein Beiname für als „Vorkämpfer“ betrachtete Götter und Heroen, später auch der Eigenname von mythischen Gestalten und historischen Personen:
 Promachos, Beiname des Hermes in der böotischen Stadt Tanagra
 Promachos, Beiname des Herakles in der böotischen Stadt Theben
 Athena Promachos, Beiname der Athene
 Promachos (Sohn des Herakles), ein Sohn des Herakles und der sikanischen Königstochter Psophis sowie Zwillingsbruder des Echephron
 Promachos (Sohn des Parthenopaios), ein Sohn des Parthenopaios und laut manchen Quellen einer der Epigonen
 Promachos (Sohn des Alegenor), ein Sohn des Alegenor, aus Böotien stammend, starb durch die Hand des Troers Akamas
 Promachos (Sohn des Aison), ein Sohn des Aison und jüngerer Bruder des Iason, wurde als Kind von seinem Onkel Pelias getötet
 Promachos (Soldat), ein einfacher Soldat Alexanders des Großen; gewann 324 v. Chr. in Susa einen Trinkwettbewerb, starb an dem zu hohen Alkoholkonsum